Styrofoam est une marque déposée de panneaux de polystyrène extrudé.
Styrofoam est un projet solo de musique électronique.